Honnecourt ist Name oder Namensbestandteil folgender geografischer Objekte, Personen oder Ereignisse;

 Honnecourt-sur-Escaut, eine französische Gemeinde im Département Nord
 Villard de Honnecourt, französischer Baumeister im 13. Jahrhundert
 Schlacht bei Honnecourt (1642)